Konstantin von Quadt und Hüchtenbruck ist der Name folgender Personen:

*  Konstantin von Quadt und Hüchtenbruck (General) (1781–1868), deutscher General der Infanterie und Gouverneur von Breslau
 Konstantin von Quadt und Hüchtenbruck (Regierungspräsident) (1825–1881), deutscher Jurist, Landrat und Regierungspräsident